Cтършел — болгарское название шершней ().

 "Cтършел" — болгарская сатирическая еженедельная газета, выходит с февраля 1946 года.
 изделие "Cтършел" — устройство для постановки радиопомех, разработанное в начале 1980-х годов и официально принятое на вооружение Болгарской Народной армии в 1982 году (которое в дальнейшем предполагалось устанавливать на беспилотные самолёты "Ястреб-2").
 122-мм снаряд Р-045 "Cтършел" (и его 152-мм вариант Р-046 "Cтършел") — болгарские артиллерийские снаряды для постановки радиопомех, средство радиоэлектронного подавления. Производство снарядов было освоено на предприятии в городе Самоков (с 1990 года — фирма "Самел 90").

Примечания